

Niemcy 
 Taura – gmina w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen

Inne 
 Taura – postać

fr:Liste des personnages de la Saga Vorkosigan#Taura